Bergen (Países Bajos)  puede referirse a:

Bergen (Holanda Septentrional), una localidad y municipio en la provincia de Holanda Septentrional, los Países Bajos
Bergen (Limburgo), una localidad y municipio en la provincia de Limburgo, los Países Bajos

Véase también 
 Bergen (desambiguación)